Albrecht Johann Albrechtsberger (1729- ?), musicien et compositeur autrichien ;
 Johann Georg Albrechtsberger  (1736-1809), musicien et compositeur autrichien.